Hoye ist

 ein weiterer Name für eine Handramme

Hoye ist der Familienname folgender Personen:
 Hal Hoye (* 1957), US-amerikanischer Bobfahrer
 Thomas Hoye (* 1950), US-amerikanischer Chemiker
 William J. Hoye (1940–2022), US-amerikanischer Philosoph, Gelehrter und katholischer Theologe

Siehe auch:
 Hoy
 Høie